

Communes 

 Allemans, commune française, située dans le département de la Dordogne ;
 Allemans, ancienne commune française intégrée à celle de Penne-d'Agenais, située dans le département de Lot-et-Garonne ;
 Allemans-du-Dropt, commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne.

Voir aussi 
 Les Allemans, ancienne commune française, située dans le département de l'Ariège
 Alamans ou Alémans, ensemble de tribus germaniques